

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Miąskowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Osieczna 
 Miąskowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Krzykosy